Ecuestre hace referencia a varios artículos:

Historia
 Équites (orden ecuestre), clase social de la antigua Roma.

Monta
 Escultura ecuestre, uno de los temas de la escultura
 Equitación, arte y práctica de montar a caballo